Rosttjärn, kan syfta på:
Rosttjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (10,1 ha)
Rosttjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (4,27 ha)
Rosttjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,

Se även
Rösttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn